Gravtjärn kan syfta på ett antal svenska insjöar:

Sverige

Dalsland 
Gravtjärnen, Dalsland, sjö i Dals-Eds kommun,

Västmanland 
Gravtjärnen, Västmanland, sjö i Ljusnarsbergs kommun,

Värmland 
Gravtjärnen (Brunskogs socken, Värmland), sjö i Arvika kommun,  (26,7 ha)
Gravtjärnen (Älgå socken, Värmland), sjö i Arvika kommun,  (2,5 ha)
Gravtjärnen (Långseruds socken, Värmland), sjö i Säffle kommun,  (18,3 ha)
Gravtjärnen (Karlanda socken, Värmland, 661129-129576), sjö i Årjängs kommun,  (15,4 ha)
Gravtjärnen (Karlanda socken, Värmland, 661522-128744), sjö i Årjängs kommun, 
Gravtjärnen (Silbodals socken, Värmland), sjö i Årjängs kommun, 
Lilla Gravtjärnen, Värmland, sjö i Årjängs kommun, 
Stora Gravtjärnen, Värmland, sjö i Årjängs kommun,

Dalarna 
Gravtjärnen (Floda socken, Dalarna), sjö i Gagnefs kommun,  (1,9 ha)
Lilla Gravtjärnen (Floda socken, Dalarna), sjö i Gagnefs kommun, 
Stora Gravtjärnen (Floda socken, Dalarna), sjö i Gagnefs kommun,  (15,9 ha)
Gravtjärnen (Leksands socken, Dalarna), sjö i Leksands kommun, 
Lilla Gravtjärnen (Leksands socken, Dalarna), sjö i Leksands kommun, 
Stora Gravtjärnen (Leksands socken, Dalarna), sjö i Leksands kommun,  (21,8 ha)
Gravtjärnen (Malungs socken, Dalarna), sjö i Malung-Sälens kommun, 
Gravtjärnen (Våmhus socken, Dalarna), sjö i Mora kommun, 
Gravtjärnen (Järna socken, Dalarna), sjö i Vansbro kommun, 
Gravtjärnen (Älvdalens socken, Dalarna), sjö i Älvdalens kommun,

Jämtland 
Lill-Gravtjärnen, sjö i Bräcke kommun, 
Stor-Gravtjärnen, sjö i Bräcke kommun, 
Öster-Gravtjärnen, sjö i Bräcke kommun, 
Gravtjärnen (Hotagens socken, Jämtland), sjö i Krokoms kommun,

Medelpad 
Gravtjärnen, Medelpad, sjö i Sundsvalls kommun,

Ångermanland 
Gravtjärnen (Anundsjö socken, Ångermanland, 707101-159464), sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Gravtjärnen (Anundsjö socken, Ångermanland, 707104-159464), sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Gravtjärnen (Anundsjö socken, Ångermanland, 708188-158053), sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Gravtjärnen (Anundsjö socken, Ångermanland, 708723-159945), sjö i Örnsköldsviks kommun,

Norrbotten 
Gravtjärnen (Edefors socken, Norrbotten), sjö i Bodens kommun, 
Gravtjärnen (Piteå socken, Norrbotten), sjö i Piteå kommun,

Lappland 
Gravtjärnen (Lycksele socken, Lappland), sjö i Lycksele kommun,  (17,6 ha)
Gravtjärnen (Malå socken, Lappland), sjö i Malå kommun,

Se även 
Gravartjärnarna, sjöar i Älvdalens kommun
Gravatjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn